

Cinema e televisione 
 Tutto accadde un venerdì (Freaky Friday) – film del 1976 diretto da Gary Nelson
 Un pazzo venerdì (Freaky Friday) – film per la televisione del 1995 diretto da Melanie Mayron
 Quel pazzo venerdì (Freaky Friday) – film del 2003 diretto da Mark Waters
 Freaky Friday – film per la televisione del 2018 diretto da Steve Carr

Letteratura 
 A ciascuno il suo corpo (Freaky Friday) – romanzo di Mary Rodgers del 1972

Musica 
 Freaky Friday – singolo di Lil Dicky del 2018